Пойковский 2018 — 19-й международный шахматный турнир имени Анатолия Карпова, который проходил в одноимённом российском городе с 26 мая по 6 июня 2018 года.

Победителем турнира стал Дмитрий Яковенко, набравший 6½ очков из 9.

Регламент 
Турнир проводился по круговой системе в 9 туров.

 Категория: 18-я (средний рейтинг: 2688);
 Место проведения: Пойковский, Россия, Спортивно-оздоровительный комплекс «Нептун»;
 Дата проведения: 26 мая — 6 июня 2018 года;
 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Критерии распределения мест при равенстве очков:
 Коэффициент Бергера;
 Личная встреча;
 Количество побед.

Расписание 
 Игровые дни: 27—31 мая, 2—5 июня; начало туров — в 13:00 (МСК);
 Выходной день: 1 июня.

Участники турнира 

Примечание: рейтинги даны на май 2018 года

Турнирная таблица 

Примечание: цвет ячейки таблицы означает цвет фигур участника в конкретной партии:
     — белые,
     — чёрные.

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница
 Пойковский 2018. Все материалы о турнире
 Партии турнира на сайте chessgames.com

 Страница турнира на сайте chesspro.ru
 Страница турнира на сайте chessdom.ru
 Дмитрий Яковенко стал победителем турнира им. А.Карпова в Пойковском

Пойковский (шахматный турнир)
2018 год в шахматах
Спорт в России в 2018 году
Май 2018 года
Июнь 2018 года